Глушень:
 глушень — одно из названий глухаря;
  — захолустное, малонаселённое место;
 Глушень — фамилия;
 Глушень — озеро в Латвии;
 Глушень — озеро в Новосокольническом районе Псковской области России;
 Глушень — озеро в Бежаницком районе Псковской области России.